McCarty är ett skotskt efternamn. Det kan avse:

Daniel T. McCarty (1912–1953), amerikansk demokratisk politiker
Darren McCarty (född 1972),  kanadensisk professionell ishockeyspelare
David McCarty (född 1983),  irländsk friidrottare
Jim McCarty (född 1943), brittisk trumslagare
 Kelli McCarty (född 1969), amerikansk skådespelare

Se även
 McCarthy, skotskt efternamn

Skotska efternamn